Сіарнак — гігант у ескімоській міфології
 Сіарнак — супутник Сатурна